Име Владислав Рибникар може означавати више особа: 
Владислав Ф. Рибникар (1871—1914) оснивач Политике
Владислав С. Рибникар (1900—1955) директор Политике
ОШ „Владислав Рибникар“ основна школа на Врачару